Диференціація клітин — процес придбання клітиною певного типу, що відрізняється морфологічно, але не генетично, від початкової клітини;
 Диференціація магми — розділення первинної магми під дією фізико-хімічних процесів на частини з різним хімічним складом;
 Диференціація у малих групах — розділення членів малої групи за статусом та соціальними ролями;
 Диференціювання (математика) — процедура обчислення похідної;
 Метаморфічна диференціація — розділення первісно однорідної породи під дією фізико-хімічних агентів;
 Осадова диференціація — розділення продуктів вивітрювання в процесі осадоутворення;
 Продуктова диференціація — процес відособлення продукту або послуги від інших, щоб зробити його привабливішим для конкретного цільового ринку;
 Соціальна диференціація — процес і стан подрібнення певної соціальної цілісності на складові частини чи елементи;
 Хімічна диференціація — просторове розміщення продуктів вивітрювання.

Посилання 
Диференціяція  //